Ilha Jararaca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Jararaca (ö i Brasilien), Pará, 
 Ilha Japacari, ö, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar